J34 peut faire référence à :
 Autres maladies du nez et des sinus du nez, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Tenby (J34), un dragueur de mines de la Classe Bangor lancé pour la Royal Navy et qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Orthobirotonde décagonale (J34), une figure géométrique ;
 Westinghouse J34, un turboréacteur américain produit par la Westinghouse Aviation Gas Turbine Division.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres